Оденсе Бульдогс — команда по хоккею с шайбой из города Оденсе, Дания.
Основана в 1978 году. Выступает в высшей лиге датского хоккея Металл Лиге.  Домашний стадион команды — Ледовая Арена Оденсе на 3280 мест.

История

Изменения в названии команды 
В год образования команды — ХК Оденсе
С сезона 2001/2002 — Оденсе Бульдогс

Тренеры 
 2000-29 января 2010   Хенрик Бенджаминсон
 29 января 2010—январь 2014   Пер Йоханссон
 январь 2014—до конца сезона 2014   Хенрик Бенджаминсон/  Мадс Тру
 2014—2016   Брэд Грэттон
 2016—  Петер Йоханссон

Достижения 
  — Серебряный призёр чемпионата Дании (3): 2002, 2003, 2012
  — Бронзовый призёр чемпионата Дании (1): 2004
  — Обладатель Кубка Дании (4): 2003, 2006, 2009, 2016 
  — Финалист Кубка Дании (2): 2007, 2008

Статистика выступлений в Чемпионате Дании

1985—1998 
Элитсерия

1998—2001 
Супер Айс Лига — Кодан Лига

2001—2002 
Супер Айс Лига — Санистол Лига

2002—2005 
Супер Айс Лига — Супер Бест Лига

2005—2007 
Супер Айс Лига — Оддсет Лига

2007—2013 
Супер Айс Лига — Аль-Банк Лига

2013— 
Супер Айс Лига — Метал Лига

Состав команды в сезоне 2016/2017 
 Последнее обновление: 20 сентября 2016 года

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккейные клубы Дании
Спорт в Оденсе